relaksacja (prawo)
 relaksacja (psychologia)
 relaksacja (reologia)
 relaksacja bezpromienista 
 relaksacja dielektryczna
 relaksacja Debye’a
 relaksacja Havriliaka-Negamiego

Zobacz też 
 czas relaksacji